Caleb Quaye – chitarrista e musicista britannico
 Daniel Quaye – calciatore ghanese
 Finley Quaye – cantante britannico
 Katherine Quaye, in arte Taffy – cantante statunitense
 Lawrence Quaye – calciatore ghanese naturalizzato qatariota
 Peter Ofori-Quaye – ex calciatore ghanese
 Shamo Quaye – calciatore ghanese